Николай Костин:
 Костин, Николай (1660—1712) — молдавский летописец и писатель.
 Костин, Николай Васильевич (1900—1979) — советский химик, декан химического факультета МГУ и директор НИИ химии в годы войны (1941—1943).
 Костин, Николай Иванович (род. 1946) — советский механизатор, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 
 Костин, Николай Харлампиевич (1936—1995) — молдавский политик, генеральный примар муниципия Кишинёв.